Vianello est un patronyme italien porténotamment par :

 Edoardo Vianello (1938-), chanteur italien ;
 Fernando Vianello (1939-), 2009), économiste de l’Académie italienne ;
 Gabriele Vianello (1938-), joueur italien de basket-ball ;
 Luigi Vianello (1862-1907), ingénieur italien, inventeur de la méthode de la puissance itérée (1898) ;
 Raimondo Vianello (1922-2010), présentateur de télévision, humoriste et acteur de cinéma italien.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien